Bowie Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bowie Mountain (Arizona)
 Bowie Mountain (Texas)